Sancta Sanctorum o Sanctasanctórum, término derivado del latín con el significado de Santo de los Santos, puede referirse a:
Sancta Sanctorum, iglesia de Roma ubicada en el Palacio de Letrán.
Sanctasanctórum, recinto considerado el sitio más sagrado del Templo de Jerusalén, también conocido como Devir (del hebreo).
Sancta Sanctorum, la parte más reservada y sagrada de los templos egipcios.
Asimismo,Sanctum sanctorum puede referirse a:
Sanctum sanctorum, el término original en latín del mencionado recinto del Templo de Jerusalén.
Sanctum Sanctorum, edificio ficticio que aparece en los cómics de Marvel Comics.